Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая (, сокращения — 国防科学技术大学, 国防科技大学 или 国防科大) — военный университет в Чанша, провинция Хунань, КНР. Является одним из ключевых национальных университетов. Находится под руководством сразу двух министерств: национальной обороны (университет подчиняется напрямую Центральному военному совету КНР) и министерства образования. Участвует в проекте 211 и проекте 985 — национальных планах по развитию высшего образования в Китае.

История 
Основан в 1953 году под названием Военно-инженерный институт НОАК в Харбине, провинция Хэйлунцзян. В 1966 году был переименован в Харбинский инженерный институт и выведен из подчинения Министерству обороны. В 1970 руководство университета и 4 факультета переехали в Чанша и были переименованы в Чаншаский рабочий институт. Оставшиеся 4-5 факультетов отошли к региональным или к другим национальным университетам. В 1978 году ВУЗ вернулся под юрисдикцию Министерства обороны, и получил своё современное название.

Оборонный научно-технический университет НОАК является лидирующим институтом Китая в разработке суперкомпьютеров и в Космической программе Китая.

Суперкомпьютеры университета 
Yinhe-I (YH-I)

Разработанный в 1983 году, Yinhe-1 был самым производительным суперкомпьютером Китая и имел производительность 100 МегаFLOPS.

Yinhe-II (YH-II)

Yinhe-II был создан в 1992 году и достиг производительности в 1 GFLOPS.

Yinhe-III

К 1996 году Yinhe-II был обновлен и переименован в Yinhe-III. Производительность составила 13 GFLOPS.

Tianhe-I

Тяньхэ-1 впервые был представлен публике 29 октября 2009 года. Он стал пятым среди самых быстрых суперкомпьютеров мира (согласно рейтингу Top500, объявленному в ноябре 2009 года на конференции SC09 в Портланде).

Tianhe-IA

К октябрю 2010 Tianhe-I был обновлен до Тяньхэ-1А и достиг производительности в 2.57 петафлоп/с. Информация об обновлении была представлена на конференции HPC 2010 (Китай). Компьютер занял первую строку в рейтинге TOP500 от ноября 2010 года.

В ноябре 2011 Tianhe-1A стал вторым среди самых быстрых суперкомпьютеров, уступив своё звание K computer (Япония).

Tianhe-2

В июне 2013 года был представлен суперкомпьютер Тяньхэ-2 с производительностью в 33,86 Пфлопс (24 МВт). Он занял первую строчку в рейтинге TOP500 суперкомпьютеров мира по версии Linpack.

Расположение 
Университет расположен в Чанша, провинция Хунань. Занимает площадь около 373 гектаров.

Сотрудники и студенты 
На конец 2000-х — начало 2010-х в университете работает около 2 тыс. преподавателей, из которых около трех сотен являются профессорами. Обучается более 17 тысяч студентов, включая около 2 тысяч аспирантов.

См. также 
 TOP500
 HPC Challenge Benchmark

 Проект 211
 Программа 863
 YinHeFeiTeng

Примечания

Ссылки 
 National University of Defense Technology Official website 
 National University of Defense Technology Official website
 China’s Supercomputer Fastest in the World
 Fear Not China’s Supercomputer

Появились в 1953 году в Китае
Университеты Китая 
Военные вузы Китая 
Учебные заведения Чанши